Medalha Newbery
Newbery Honor

Pessoas
John Newbery
Jorge Newbery

Veja também
Newberry

Desambiguações de sobrenomes